Яшьона може да се отнася за:

Полша 
 Яшьона, село в Ополско войводство, в Бжегски окръг, в Община Левин Бжегски
 Яшьона, село в Ополско войводство, в Крапковишки окръг, в Община Зджешовице
 Яшьона, село в Ополско войводство, в Пруднишки окръг, в Община Любжа
 Яшьона, село в Силезко войводство, в Тарногорски окръг, в Община Зброславице